Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 2009 arrangerades i Turin mellan den 6 och 8 mars 2009. Totalt avgjordes 26 grenar. Mästerskapet var det 30:e i ordningen.

Medaljörer

Damer

Herrar

Medaljfördelning
Efter 26 av 26 grenar.

2009 i Italien
2009
Sportevenemang i Turin
Friidrottsåret 2009
Internationella friidrottstävlingar i Italien
Turin under 2000-talet